A categoria 90 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2021 ocorreu no dia 10 de junho de 2021 no Budapest Sports Arena, em Budapeste, na Hungria com início às 10:00 no horário local (UTC+2).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

Página oficial da Federação Internacional de Judô	
	
		
Campeonato Mundial de Judô de 2021